Jávor László (1903–?) újságíró, költő, dalszövegíró, festő
 Jávor László (1920–?) labdarúgó (Csepel, Budafok)
 Jávor László (1946) kürtművész